La Coppa Radivoj Korać 2007 è la 5ª Coppa di Serbia di pallacanestro maschile (la 1ª con il nome di Coppa di Serbia).

Squadre
Le squadre qualificate sono le quattro squadre partecipanti alla Lega Adriatica 2006-07, le prime due classificate al termine del girone di andata della Košarkaška liga Srbije 2006-2007, più le due squadre finaliste della Coppa di Serbia del secondo livello. 

Crvena zvezda
FMP Železnik
Hemofarm STADA
Partizan Igokea

Vojvodina Srbijagas
Novi Sad

Radnički 034 Group (vincitore)
Mega Ishrana (finalista)

Tabellone

Finale

Voci correlate 
Košarkaška liga Srbije 2006-2007

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2007
Coppa di Serbia di pallacanestro maschile